Teicht ist der Name folgender Orte:

  Teicht (Gemeinde Eberschwang), Ortsteil von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
  Teicht (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich